Songye peut désigner :
 les Songye, une population d'Afrique centrale
 le songye (ou songe), leur langue